Di seguito sono elencate tutte le specie di pesci ossei della famiglia Acanthuridae note a marzo 2020

A - M

N - Z

Note

Acanthuridae
Acanthuridae
Acanthuridae